Ocean ( sowie alte deutsche Schreibweise für Ozean) steht für:

 HMS Ocean, mehrere Kriegsschiffe der Royal Navy
 The Ocean, deutsch-schweizerische Band
 The Ocean, Lied von Led Zeppelin
 The Ocean, Lied von Mike Perry
 Ocean (Album), Album der Band Eloy von 1977
 Ocean 2 – The Answer, Album der Band Eloy von 1998
 Ocean (Band), kanadische Gospel Rockband
 Ocean (Lokomotive), erste Dampflokomotive auf der südösterreichischen Staatsbahn, im Einsatz ab 1846 zwischen Celje und Graz
 Ocean (Schiffstyp), Baureihe von im Zweiten Weltkrieg gebauten Standardfrachtschiffen
 Ocean Software, ehemaliges Spiele-Softwareunternehmen
 Ocean (Tankschiffstyp), Baureihe von im Zweiten Weltkrieg gebauten Standardtankern
 Ocean (Wheatley), Gedicht von Phillis Wheatley
 Ocean (Zug), kanadischer Touristikzug
 UBT Ocean, Tanker der norwegischen Reederei Brøvigtank
 OCEAN-Modell, siehe Big Five (Psychologie)

Ocean ist der Familienname oder das Pseudonym folgender Personen:
 Aletta Ocean (* 1987), ungarische Pornodarstellerin
 Billy Ocean (* 1950), britischer Popsänger und Songschreiber
 Danny Ocean, venezolanischer Latin-Pop-Sänger
 Frank Ocean (* 1987), US-amerikanischer R&B-Musiker
 Frank Ocean, tschechoslowakischer Ringer

OCEAN, englische Abkürzung für
 Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism, dt. Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus,siehe Big Five (Psychologie)

Siehe auch:
 Frankie und seine Spießgesellen (Originaltitel: Ocean’s Eleven)
 Occéan
 Ocean’s Eleven
 Ocean’s 12
 Ocean’s 13
 Océan
 Océane

Abkürzung